HFCS est un sigle qui signifie :
High fructose corn syrup, soit sirop de maïs à haute teneur en fructose.